Михаи́л Алекса́ндрович Дани́лов:
 Данилов, Михаил Александрович (1899—1973) — советский педагог, член-корреспондент АПН РСФСР.
 Данилов, Михаил Александрович (1937—2011) — советский и российский геолог, публицист, депутат Государственной думы РФ.